Тепетате има више значења:

 Тепетате (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Тепетате (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепетате (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепетате (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепетате, Аваксотла (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепетате, Ранчо Нуево (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепетате (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетате (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику